El término quaker puede referirse a:

 La compañía de productos Quaker Oats Company que comercializa la avena quaker.
 El término inglés para cuáquero.